Publius Petronius Turpilianus (triumvir monetalis), muntmeester in 19 v.Chr.
Publius Petronius Turpilianus (gouverneur van Britannia), in 61-63 gouverneur van Britannia